Алберта Брианти () е италианска тенисистка, родена на 5 април 1980 г. в италианското градче Сан Секондо Пармензе. Най-високото и класиране в ранглистата за жени на WTA e 55-о място, постигнато на 13 юни 2011 г.

Финали на турнирите от WTA Тур

Титли на сингъл (1)

Загубени финали на сингъл (1)

Външни препратки 
  Профил в WTA
 

Италиански тенисистки